Дмитрий Владимирович Купцов (род. 9 ноября 1982 года) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом.

Биография 
Дмитрий Владимирович Купцов родился 9 ноября 1982 года. У него есть младший брат Артём (род. 1984), который также занимается прыжками с шестом.

Дмитрий тренировался в челябинской школе олимпийского резерва имени Елены Елесиной под руководством А. П. Шалонникова. Выступал за Российскую Армию. Чемпион Европы среди юниоров 2001 года. Трёхкратный призёр чемпионатов России. Завершил карьеру в 2009 году.

Окончил факультет прикладной математики Южно-Уральского государственного университета.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ВФЛА
 Профиль на сайте статистики ВФЛА

Прыгуны с шестом России